Акерма́нис — латышская фамилия.

Известные носители 
 Давид Акерманис () — музыкант, композитор.
 Джейсон Акерманис (; род. 1977) — игрок в австралийский футбол.

См. также 
 Акерман
 Аккерман (значения)

Примечания